A Kárpátaljai vajdaság, , Lengyelország közigazgatási egysége, egyike a 16 vajdaságnak. A vajdaság 1999-ben alakult a lengyel közigazgatási reform részeként a korábbi rzeszówi, przemyśli vajdaságok és a krosno-i, tarnobrzegi és tarnówi vajdaságok egyes részeinek összevonásából.

Földrajzi helyzete 
A vajdaság Lengyelország délkeleti részén fekszik, keletről Ukrajna, délről Szlovákia, északkeletről a Lublini vajdaság, északnyugatról a Szentkereszt vajdaság, nyugatról a Kis-lengyelországi vajdaság határolja. A vajdaság központja és legfontosabb városa Rzeszów.

A vajdaság három legnagyobb folyója a Visztula jobb oldali mellékfolyói a San és a Wisłoka valamint a Sanba torkolló Wisłok. A Strwiąż és a Mszanka a Dnyeszterbe ömlenek és így a Fekete-tenger vízgyűjtőjébe tartoznak. Az összes többi folyó a Balti-tenger vízgyűjtő területéhez tartozik. A vajdaság folyói Lengyelország legtisztább vizei közé tartoznak.

Járások

Városok 
A vajdaságban 49 város van, ezekből 4 járási jogú. Az alábbi táblázatban a városok a népesség száma szerint rendeződnek. Az adatok a GUS (lengyel Központi Statisztikai Hivatal 2007. vagy 2008. január 1-jei jelentéséből származnak.

További információk 

 Kárpátaljai honlap
 Kárpátaljai vajdaság marsalli hivatala
 Kárpátaljai kapu
 Információs lap
 Kárpátaljai vajdaság

Jegyzetek